harmonisch steht für:
 bestimmte Akkorde in der Musik, siehe Harmonik

Harmonische steht für:
 Harmonische, ganzzahliges Vielfaches einer Grundfrequenz

Siehe auch:

 Harmonie (Begriffsklärung)